Inlandsee bezeichnet:

 ein Binnenmeer in Japan, siehe Seto-Inlandsee
 einen Salzwassersee auf der maltesischen Insel Gozo, siehe Inland Sea (Gozo)